Rydh, även skrivet Ryd , är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2021 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningsvarianterna
 Rydh 707
 Ryd 679
Tillsammans blir detta 1386 personer.

Personer med efternamnet Rydh eller Ryd
 Ann-Britt Ryd Pettersson (född 1954), nyhetsuppläsare och journalist
 Carl Ryd (1883–1958), målare
 Edvard Ryd (1893–1974), ingenjör
 Elina Ryd (född 1983), sångerska och kompositör
 Elis Rydh (1881–1964), glasgravör
 Elize Ryd (född 1984), sångerska och låtskrivare
 Gaby Ryd (född 1982), sångerska och låtskrivare
 Hanna Rydh (1891–1964), arkeolog och politiker, folkpartist
 Harriet Ryd (1928–2022), ingenjör, professor
 Jan Rydh (1938–2019), bankman och landshövding
 Johan Rydh (född 1967), operasångare, baryton
 Johan Albert Rydh (1852–1931), ingenjör
 Kerstin Rydh (född 1953), skulptör och scenograf
 Leonard Rydh (1882–1962), företagsledare
 Lilian Ryd (född 1949), författare och journalist
 Olof Rydh (född 1942), ämbetsman och politiker
 Sara-Lisa Ryd (1918–1968), konstnär
 Sten Rydh (född 1945), musikpedagog och kyrkoherde
 Yngve Ryd (1952–2012), författare

Källor

Svenska efternamn